Heinz Cramer ist der Name folgender Personen:

* Heinz Cramer (Sänger) (Heinz am Sinkens; 1903–nach 1976), deutscher Sänger (Bassbariton) 
 Heinz Cramer (General) (1911–2003), deutscher Brigadegeneral
 Heinz Cramer (Gitarrist) (1920–2008), deutscher Musiker
 Heinz von Cramer (1924–2009), deutscher Autor und Hörspielregisseur